Brocklesby kan syfta på:

 Brocklesby, Lincolnshire, ort i England, Storbritannien
 Brocklesby, New South Wales, ort i Australien